Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Nadia Petrova che ha battuto in finale Tatiana Golovin 6-3, 7-6(4).

Teste di serie 

Assente
 Svetlana Kuznecova (semifinali)
 Elena Dement'eva (quarti di finale)
 Nadia Petrova (campionessa)

 Patty Schnyder (semifinali)
 Dinara Safina (secondo turno)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Jelena Janković (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2006